

Населені пункти та їхні частини
 Ружанка — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рожанка (Ружанка) — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ружанка — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ружанка — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Ружанка — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ружанка — частина села Ясьонув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ружанка — частина села Седлиська в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ружанка — частина села Ружа-Велика в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Рожанка

Примітки